Luis Cordero puede referirse a:

Personas 
 Luis Cordero Crespo, presidente ecuatoriano;
 Luis Cordero (futbolista), futbolista peruano.
 Luis Cordero Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos chileno;

Geografía 
 Luis Cordero, parroquia rural del cantón Azogues, provincia de Cañar, Ecuador.
 Luis Cordero, parroquia rural del cantón Gualaceo, provincia de Azuay, Ecuador.